Miejscowości w USA:
 Norcross – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Norcross – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant